Västanvik kan avse:
Västanvik – tätort i Leksands kommun
Västanvik, Motala kommun – en småort I Västra Ny socken
Västanvik, Norrtälje kommun – en bebyggelse i Rådmansö socken
Västanvik (naturreservat, Torsby kommun)